Unter Polychromasie (von gr. πολύς: viel und χρῶμα: Farbe) versteht man:

in der Zytologie die unterschiedliche Anfärbbarkeit von Zellen, siehe Polychromasie (Zytologie)
in der Augenheilkunde das regelrechte Farbensehen im Gegensatz zur Monochromasie